archidiecezja warszawska – archidiecezja rzymskokatolicka
 archidiecezja warszawsko-przemyska – archidiecezja greckokatolicka
 diecezja warszawsko-praska – diecezja rzymskokatolicka
 diecezja warszawska – diecezja luterańska
 diecezja warszawska – diecezja polskokatolicka
 diecezja warszawsko-płocka – diecezja mariawicka-płocka
 diecezja warszawsko-bielska – diecezja prawosławna
 diecezja warszawsko-chełmska – diecezja prawosławna działająca w II Rzeczypospolitej
 kustodia warszawska – diecezja mariawicka-felicjanowska